Falls Creek – città statunitense in Pennsylvania
Falls Creek – impianto sciistico in Australia e in particolare nel Victoria